Plaats in Indonesië
 Tanjung Betuah (Nasal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Betuah (Cukuh Balak), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung